Stromatopycnis är ett släkte av svampar. Stromatopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stromatopycnis